Plasă se poate referi la,

 Plasă, plural plăși, unitate administrativă de ordin doi, tradițională în principatele române și România, care a fost desființată oficial în 1950, odată cu reîmpărțirea administrativă a Republicii Populare Române în regiuni. Nu a mai fost reînființată în 1968, odată cu reintroducera județelor, ci „rebotezată” raion, după model sovietic.
 Plasă (rețea), o rețea de fibre înodate, folosită de obicei la capturarea animalelor terestre sau a păsărilor, respectiv în epocile anterioare inventării armelor de foc ca accesoriu în luptele corp la corp
 Plasă (sport), o rețea de tipul plasei de pescuit folosită în sport
 Plasă de pescuit, rețea de fibre înodate, realizată din fibre naturale și/sau sintetice de forme și dimensiuni foarte variate folosită la pescuirea animalelor acvatice

Note, referințe 

Terminologie din industria de pescuit
Terminologie administrativă